Trafford (district), een Engels district in Greater Manchester
Trafford (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Trafford (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Trafford (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Old Trafford, een wijk in Manchester; en tevens de naam van twee sportstadions in deze wijk